Чёрная Лужа — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чёрная Лужа — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Чёрная Лужа — хутор в Мядельском районе Минской области.